Lequio Berria – comune italiano in provincia di Cuneo.
Lequio Tanaro – comune italiano in provincia di Cuneo.

personaggi
Tommaso Lequio di Assaba